Замок Цувано (, ) — горный замок XIII — XIX веков в Японии. Располагался на вершине Рэйки, высотой 367 м, на западном берегу реки Цувано в городе Цувано префектуры Симанэ. Построен в 1295 г. самураем Ёсими Ёриюки, обладателем западной части провинции Ивами. В течение 13 поколений был резиденцией рода Ёсими, вассала могущественных соседей Оути и Мори. В 1600 г. после битвы при Сэкигахаре, перешел к полководцу Сакадзаки Наомори, который втрое увеличил территорию замка. В 1616 году в связи со смертью Сакасаки, замок стал собственностью рода Камэй. В течение 1617—1869 годов был столицей автономного удела Цувано. Состоял из трёх дворов. У подножия замка располагались здания администрации удела. Главная башня сгорела в 18 веке. Ликвидирован в 1871 г. после реставрации Мэйдзи. Сохранились дворы, стены и рвы замка. Национальный памятник истории Японии.

Источники и литература 
 (яп.) Замок Цувано // Большой словарь истории Японии: в 15 т. — Токио: Ёсикава Кобункан, 1979—1997.
 (яп.) Замок Цувано // Большой словарь японских топонимов Кадокава. Префектура Симанэ (32). — Токио: Кадокава Сётен, 1979.
 Замок Цувано // «日本大百科全書» [Энциклопедия Ниппоника]. — 第2版. — 東京: 小学館, 1994—1997. — 全26冊. (яп.)
 
 津和野の自然と歴史を守る会 会報つわぶき
 /

Ссылки 

  Официальная страница городка Цувано

Замки Японии
Цувано

 津和野城跡 — 島根観光ナビ（島根県観光連盟）
 津和野城跡/津和野町城跡観光リフト/嘉楽園 — 津和野町観光協会
 嘉楽園 — 津和野町
 島根県遺跡データベース — 島根大学地域貢献推進協議会
 津和野城
 全国遺跡報告総覧-奈良文化財研究所